Ложе — многозначное наименование. Возможные значения:

 Ложе — устаревший эквивалент понятия «постель».
 Ложе, в географии — углубление, занимаемое массой воды (потоком или водоёмом).
 Ложе океана
 Ложе — деталь оружия, в которую вложен и к которой крепится ствол.

Фамилия 
 Д. Ф. Ложе (1823—1896) — французский живописец-натуралист и поэт.

См. также 
 Ложе справедливости
 Ложе Прокруста
 Ложа

Примечания